Ширяев, Василий Михайлович:
 Ширяев, Василий Михайлович (1885—не ранее 1918) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 Ширяев, Василий Михайлович (род. 1978) — русский писатель, литературный критик.